The Black Dahlia har flere betydninger:

 The Black Dahlia (mord) kaldenavnet af 1940'erne Hollywood mord af Elizabeth Short 
 Black Dahlia-mistænkte – mistænkte i forbindelse med mordet på Elizabeth Short.
 The Black Dahlia (roman) – en roman af James Ellroy, baseret på mordet
 The Black Dahlia (film) – film fra 2006 instrueret af Brian De Palma baseret på James Ellroy's roman.
 Black Dahlia (computerspil) – et pc-adventure spil baseret på mordet
 The Black Dahlia Murder – et melodisk dødsmetal-band dannet i 2000 
 Black Dahlia (sang)  – sang af Hollywood Undead